Vor Frelsers Sogn henviser til flere artikler:
 Vor Frelsers Sogn (Esbjerg Kommune) – et sogn i Esbjerg Kommune og i Skads Provsti
 Vor Frelsers Sogn (København) – et sogn i Københavns Kommune og i Amagerbro Provsti
 Vor Frelsers Sogn (Aalborg Kommune) – et sogn i Aalborg Kommune og i Aalborg Budolfi Provsti
 Vor Frelsers Sogn (Horsens) – et sogn i Horsens Kommune og i Horsens Provsti
 Vor Frelsers Sogn (Vejle Kommune) – et sogn i Vejle Kommune og i Vejle Provsti